Эль-Кармен-дель-Дарьен () — город и муниципалитет на западе Колумбии, на территории департамента Чоко. Входит в состав субрегиона .

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано в 1913 году. Муниципалитет Эль-Кармен-дель-Дарьен был выделен в отдельную административную единицу 22 сентября 2000 года.

Географическое положение 

Город расположен в северной части департамента, на правом берегу реки Атрато, на расстоянии приблизительно 164 километров к северо-западу от города Кибдо, административного центра департамента. Абсолютная высота — 7 метров над уровнем моря.

Муниципалитет Эль-Кармен-дель-Дарьен граничит на севере и западе с территорией муниципалитета Риосусио, на юго-западе — с муниципалитетом Баия-Солано, на юге — с муниципалитетом Бохая, на юго-востоке — с территорией департамента Антьокия. Площадь муниципалитета составляет 4700 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 5462 человека.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 52,2 % от населения Эль-Кармен-дель-Дарьена, женщины — соответственно 47,8 %. В расовом отношении негры, мулаты и райсальцы составляли 67,4 % от населения города; индейцы — 26,8 %; белые и метисы — 3,8 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 74 %.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Чоко